BiH:
 Crnaja (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Crnaja (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac